Het ATP-toernooi van Tel Aviv (officieel het Tel Aviv Open) van 1991 werd gespeeld van  7 tot en met 13 oktober. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Israel Tennis Center in de Israëlische stad Ramat HaSharon, nabij Tel Aviv

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tel Aviv
ATP-toernooi van Tel Aviv